Marko Paşa bzw. Markopaşa steht für:

 Marko Pascha (gest. 1888), osmanischer Arzt griechischer Herkunft
 Markopaşa (Wochenzeitung), türkisches Satiremagazin im Zeitungsformat, herausgegeben von Sabahattin Ali und Aziz Nesin
 Markopaşa (Film), türkischer Film aus dem Jahr 1967 von Hulki Saner
 Markopaşa (Buch) (Untertitel: Bir Mizah ve Muhalefet Efsanesi), Buch von Levent Cantek über die gleichnamige satirische Wochenzeitung